Heule steht für:
 Heule (Kortrijk), Ortsteil von Kortrijk, Belgien

Heule ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Heule (* 1975), Schweizer Cyclocrosser
 Michael Heule (* 2001), Schweizer Fußballspieler
 Philippe Heule (* 1986), Schweizer Theaterautor und -regisseur